Brücken (Helme)
Brücken (Palts)
Brücken (bij Birkenfeld)